Николай Николаевич Езерский:
 Езерский, Николай Николаевич (род. 1956) — российский политик, депутат Государственной думы РФ.
 Езерский, Николай Николаевич (род. 1984) — белорусский футболист.